LSK steht für:
 Aurela, eine litauische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 die Luftstreitkräfte der Nationalen Volksarmee der DDR
 die Leistungssportkommission der DDR, die 1967 zur Durchsetzung eines zentral gesteuerten Hochleistungssports unter Autorität des SED-Zentralkomitees gegründet wurde
 das Förderprogramm Lokales Soziales Kapital im Land Berlin, zur Förderung von Mikroprojekten aus EU- und Landesmitteln
 die Leitsatzkartei des deutschen Rechts
 den ehemaligen deutschen Fußballverein Lüneburger SK
 den deutschen Fußballverein Lüneburger SK Hansa
 den norwegischen Fußballverein Lillestrøm SK
 den schwedischen Fußballverein Ljungskile SK
 den Hedgefonds Leyne Strauss Kahn
 Landessystemkonzept, IT-Konzepte der Landesverwaltungen Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg
 Laparoskopie
 Lohnsteuerkarte
 Lohnstückkosten
 Luftschutzkeller, unterirdische Luftschutzanlagen die primär zum Schutze der Zivilbevölkerung dienen.
 Lysosomale Speicherkrankheit
 den Flughafen Lusk in Wyoming, USA (IATA Airport Code)

LS-K steht für:
 , ISO-3166-2-Code des lesothischen Distrikts

LSK